Ramillies, commune française du département du Nord.
 Ramillies, commune belge de la province du Brabant wallon ou s'est déroulée la
 Bataille de Ramillies
 Cette bataille a donné le nom à plusieurs navires de guerre britanniques : voir HMS Ramillies

Homonymie de toponyme